Wolfson College ist der Name folgender Colleges in England:

 Wolfson College (Cambridge), Universität Cambridge
 Wolfson College (Oxford), Universität Oxford